Kugelmann ist der Familienname folgender Personen:

 Cilly Kugelmann (* 1947), deutsch-israelische Kulturpädagogin und Historikerin
 Claudia Kugelmann (* 1947), deutsche Sportpädagogin und Hochschullehrerin
 Dieter Kugelmann (* 1963), deutscher Jurist und Hochschullehrer
 Ferdinand Kugelmann (1840–1915), deutscher Kaufmann und Mäzen

 Hans Kugelmann (1495–1542), deutscher Trompeter, Komponist und Kapellmeister
 Karlheinz Kugelmann (1912–1941), deutscher Studentenfunktionär
 Louis Kugelmann (1828–1902), deutscher Mediziner und Politiker (SPD)
 Maximilian Kugelmann (1857–1935), deutscher Priester, Generalrektor der Pallottiner
 Yves Kugelmann (* 1971), Schweizer Journalist und Publizist

Siehe auch:
 Gugelmann